Mele bezeichnet:

 Mele, italienische Gemeinde in der Metropolitanstadt Genua
 Mele (Zentralafrika), Dorf in der Zentralafrikanischen Republik
 Mele (Insel), Insel in Vanuatu
 Mele (Berg), Berg in der Lasörlinggruppe

Mele ist der Familienname folgender Personen:
 Alessandra Mele (* 2002), italienisch-norwegische Sängerin
 Alfred Mele (* 1951), US-amerikanischer Philosoph
 Alphonse Van Mele (1891–1972), belgischer Turner
 Dino Mele (* 1943), italienischer Schauspieler
 Domenico Antonio Mele (1647–nach 1700), italienischer Dichter und Librettist
 Eugene J. Mele (* 1950), theoretischer Festkörperphysiker
 Francesca Mele (* 1964), italienische Künstlerin
 Giampiero Mele (* 1958), italienischer Unternehmer und Regisseur
 Giovanni Battista Mele (1701?–nach 1752), italienischer Komponist
 Martín Mele (* 1960), argentinischer Künstler
 Nelly Mele Lara (1922–1993), venezolanische Komponistin
 Pandi Mele (1939–2015), albanischer Maler und Grafiker
 Sam Mele (* 1922), US-amerikanischer Baseballspieler, -trainer und -Manager
 Santiago Mele (* 1997), uruguayischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Mélé
 Melle